D108 peut faire référence à plusieurs navires :
 HMS Dainty (D108), un destroyer de la classe Daring de la Royal Navy ;
 HMS Cardiff (D108), un destroyer de Type 42 de la Royal Navy.